У́лица Бе́беля — название улиц в различных населённых пунктах в честь деятеля германского и международного рабочего движения Августа Бебеля.

Германия 
Улица Августа Бебеля — улица в Дрездене.

Россия 
 Улица Бебеля — улица в Екатеринбурге.
 Улица Бебеля — улица в Красноярске.
 В Москве:
 1-я улица Бебеля.
 2-я улица Бебеля.
 3-я улица Бебеля.
 Улица Бебеля — улица в Ростове.
 Улица Бебеля — улица в Самаре.
 Улица Бебеля — улица в Ульяновске.
 Улица Бебеля — бывшее (1920—1996) название Гилянской улицы в Астрахани.
 Улица Бебеля — бывшее (до 2005 г.) название улицы Серафима Саровского в Курске.